La Coupe d'Islande de football féminin () est une compétition de football féminin à élimination directe opposant les clubs islandais créée en 1981.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Liens externes 
  Site officiel
   IcelandFootball.net

Notes et références 

Compétition de football en Islande
Compétition féminine de football
Islande
Football féminin en Islande